Julieta Capuleto — personagem da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare
Julieta (filme) — de Pedro Almodóvar, estreado em 2016
Julieta (satélite) — de Urano

Desambiguações de antropônimos